Курский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кулундинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Курск.

История 
10 ноября 2009 года были упразднены разъезд Златополь Златополинского сельсовета, Железнодорожной Казармы 15 км Курского сельсовета, разъезд 129 км Октябрьского сельсовета.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1550 человек, в том числе 772 мужчины и 778 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1473 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 6 населённых пунктов:
 село Виноградовка,
 село Воскресеновка,
 село Курск,
 посёлок Мирный,
 село Новопокровка,
 село Попасное.

Примечания 

Муниципальные образования Кулундинского района
Сельские поселения Алтайского края